Вольдема́р Станисла́вович Богдано́вский (1 января 1933 года, Кронштадт — 24 августа 1998 года, Киев) — советский и украинский архитектор, член Союза архитекторов Украины с 1964 года.

Биография 
Родился в г. Кронштадте Ленинградской области, РСФСР, в 1957—1961 годах учился на архитектурном факультете Киевского инженерно-строительного института.

В 1957—1961 годах работал архитектором в Научно-исследовательском институте строительных конструкций, с декабря 1961 по июль 1970 года — в проектном институте «Киевметропроект» на должностях старшего архитектора, руководителя группы. В 1966—1970 годах по совместительству работал архитектором в живописно — скульптурном комбинате Укрхудожфонду. С июля 1970 года — главный архитектор архитектурно -строительного отдела института Гипросвязь, с апреля 1971 года — главный архитектор в Республиканском специализированном строительно — реставрационном управлении, с июня 1975 года — в «Художпроекте».

Творчество 
Автор проектов (в составе творческих коллективов):
 жилые дома серии ЭКБ-01 в Киеве (1959—1961);
 транспортная развязка на Приморской улице в Одессе (1963);
 станции Киевского метрополитена: «», «», «» (1965), «» (1968), «», «» (1971), «» (1976);
 лифтоподъёмники в санаториях «Парус», «Сосновая поляна», «Украина» на Южном побережье Крыма;
 эскалатор у Потёмкинской лестницы (1971, Одесса).

Архитектор — автор памятников:
 Василию Боженко в Киеве (1967, скульптор В. П. Винайкин, архитекторы — В. С. Богдановский и И. Л. Масленков);
 футболистам киевского «Динамо» — участникам «матча смерти» в Киеве (1971, скульптор , архитекторы В. С. Богдановский, И. Л. Масленков);
 Марусе Богуславке, Ивану Сошенко, Григорию Ткаченко-Петренко в Богуславе (1980);
 Семёну Палию на Палиевой горе близ Белой Церкви; в честь казацкого восстания под руководством Косинского (1980);
 Советским воинам — освободителям (пгт Теофиополе Хмельницкой области);
 Мемориальные памятники погибшим во время Великой Отечественной войны (1969, с. Ичня Черниговской области, пгт Ольшана Черкасской области; пгт Ярмолинцы Хмельницкой области).

Основные работы

Литература 
 Богдановский Вольдемар Станиславович [Изоматериал] : лич. лист чл. СА УССР. — К. : [б. и.], 1963. — 5 л. // .
 Богдановський Вольдемар Станіславович : особова справа чл. СА УРСР (8 травня 1964—1998). — 10 л. // ЦДАМЛМ України, ф. 640, оп. 4, спр. 991.
 Заремба Ф. М., Целиковская Т. А., Марченко М. В. Киевский метрополитен. — Изд. 2-е. — : Будівельник, 1980. — 168 с., ил.  
 Київський метрополітен: хронологія, події, факти / Кость Козлов. — : Сидоренко Б. В., 2011. — 256 с., іл. — 

Архитекторы Киева
Архитекторы Украины
Архитекторы СССР
Архитекторы Одессы
Архитекторы Крыма
Выпускники Киевского национального университета строительства и архитектуры